Śliwiński (f. Śliwińska, pl. Śliwińscy; Szliwiński, Schliwinski, Schliwinsky, Sliwinski, Slivinsky (Slivinskij, Slyvins'kyj), Shlevinsky, etc.) è un cognome polacco.

Lista delle persone

Śliwiński 
 Andrzej Śliwiński (1939-2009)
 Artur Śliwiński 
 Błażej Śliwiński (º 1954), polský historik
 Józef Śliwiński (1865, Varsavia –1930, Varsavia), un pianista polacco, direttore d'orchestra
 Michał Śliwiński

Śliwińska 
 Edyta Śliwińska
 Ewa Śliwińska